Иван Андреевич Русецкий (род. , Москва, Россия) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 

Русецкий родился в Москве и когда ему исполнилось 7 лет, то вместе с родителями Иван переехал в Белгород, где работал его отец. 

Русецкий начал заниматься баскетболом в Белгороде у Виктора Николаевича Шведа. На финале чемпионата России Ивана и Станислава Ильницкого заметили тренеры «Химок» и пригласили в структуру подмосковного клуба. На протяжении 6 сезонов (с перерывом на год аренды в молодёжной команде «Нижнего Новгорода») Русецкий выступал за команды ДЮБЛ и молодёжной команды «Химки».

В сезоне 2014/2015 Иван играл за фарм-команду «Химки-Подмосковье», принимавшую участие в чемпионате Суперлиги, где провёл 22 игры, набирая 8 очков и делая 2 передачи за 18 минут в среднем за матч.

В октябре 2015 года подписал трёхлетний контракт с «Автодором». В сезоне 2015/2016 за саратовскую команду в Единой лиге ВТБ Русецкий провёл 6 матчей, в среднем находясь на площадке по 4 минуты и набирая 1,8 очка и совершая 0,7 передачи. В Еврокубке Иван также провёл 6 встреч, где набирал 0,3 очка и 0,2 передачи. В Единой молодёжной лиге ВТБ, в составе «Автодор-2», принял участие в 18 матчах, играл по 32 минуты и набирал по 15 очков, 3 передачи и 3 подбора.

В феврале 2016 года Русецкий перешёл на правах аренды в «Рязань» до окончания сезона 2015/2016.

Сезон 2017/2018 Русецкий начинал в ВЭФ, но ни одной официальной игры за латвийский клуб не провёл. В конце января 2018 года Иван перешёл в «Купол-Родники».

В декабре 2019 года Русецкий стал игроком «Урала». В составе екатеринбургского клуба Иван набирал 7,4 очка, 1,3 передачи и 2,2 подбора.

В августе 2020 года Русецкий продолжил карьеру в «Уфимце».

Сезон-2021/2022 Русецкий провёл в «Химки» в Суперлиге, набирая 3,9 очка и 1,4 передачи в среднем за матч.

Осенью 2022 года подписал контракт с казахстанским клубом «Актобе».

Сборная России 
Летом 2016 года Русецкий получил приглашение в «Открытый лагерь РФБ», по итогам которого несколько игроков смогут присоединиться к тренировкам основной сборной России.

Достижения 
  Чемпион Единой молодёжной лиги ВТБ: 2013/2014
  Бронзовый призёр Единой молодёжной лиги ВТБ: 2014/2015

Статистика

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки БК «Химки-Подмосковье»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Рязань»
Игроки БК «Купол-Родники»
Игроки БК «Урал»
Игроки БК «Уфимец»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Актобе»